Cardona kan som auktorsförkortning betyda:

 Maria Àngels Cardona i Florit
 William Cardona

Robotskapade auktorsförkortningar